Golestan kan syfta på:

Geografi

Afghanistan 

 Gulistān (distrikt), Farah,

Iran 

 Golestan (provins), 
 Golestan (stad) – en stad i provinsen Teheran i norra Iran

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar